Karel z Provence (asi 845 – 24. ledna 863, klášter St-Pierre-les-Nonnains, dnešní Lyon) byl potomkem Karla Velikého a nejmladším synem císaře a krále Lothara I.. Po otcově smrti mu připadlo území Burgundska a Provence, které bylo po jeho smrti rozděleno a přičleněno ke královstvím jeho bratrů Ludvíka II. a Lothara II..

Původ

Externí odkazy 
 

Úmrtí v roce 863
Karlovci
Franští panovníci
Muži